Die Abkürzung WFI steht für:

 Wallis und Futuna, UNDP-Code
 Water for Injection, siehe Wasser für Injektionszwecke 
 IATA-Code für den Flughafen Fianarantsoa
 Wikimedia Foundation Inc.
 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Ingolstadt, siehe KU Eichstätt-Ingolstadt

WFI